Королёво (до 1948 года Коджала́р; , ) — село в Ленинском районе  в составе .

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1926 год — 80 чел.
 1939 год — 242 чел.
 1989 год — 125 чел.

 2001 год — 124 чел.
 2009 год — 62 чел.
 2014 год — 104 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Королёве числится 5 улиц; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 195,8 гектара на которой, в 29 дворах, проживало 62 человека.

География 
Королёво расположено в центральной части района и Керченского полуострова, на невысоком Парпачском хребте, в балке реки Семь Колодезей, высота центра села над уровнем моря 34 м. Находится примерно в 4 километрах (по шоссе) на юг от районного центра Ленино, там же ближайшая железнодорожная станция Семь колодезей (на линии Джанкой — Керчь). Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  от шоссе  (по украинской классификации — ).

История 
Впервые в доступных источниках селение встречается в Списке населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, согласно которому село Коджалар (русский) входило в состав Семи-Колодезянского сельсовета Керченского района. В селе числилось 17 дворов, из них 16 крестьянских, население составляло 80 человек (39 мужчин и 41 женщина). В национальном отношении учтено 17 русских, 62 украинца, 1 записан в графе «прочие». Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) Керченский район упразднили и село включили в состав Ленинского. На подробной карте РККА Керченского полуострова 1941 года в Коджаларе обозначено 24 двора. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 242 человека.

С 25 июня 1946 года Коджалар в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года, Коджалар переименовали в Королёво. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время включения в Красногорский сельсовет пока не установлено: на 15 июня 1960 года село уже числилось в его составе. По данным переписи 1989 года в селе проживало 125 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Карта Ленинского района Крыма

Населённые пункты Ленинского района Крыма